Николай Загвоздин:

 Загвоздин, Николай Андреевич (1898—1940) — советский руководитель органов государственной безопасности и государственный деятель, народный комиссар внутренних дел Узбекской ССР (1935—1937).
 Загвоздин, Николай Сергеевич (род. 1991) — белорусский футболист.